Antoine Rigaux (1758-1820), général français.
 Aurélien Rigaux (né en 1988), joueur français de basket-ball.
 Cécile Rigaux (née en 1969), joueuse française de volley-ball et de beach-volley
 Dominique Rigaux, historienne médiéviste.
 François Rigaux (né en 1926), juriste belge, professeur d'université.
 Isabelle Rigaux, musicienne belge contemporaine. 
 Jacky Rigaux (né en 1948), psychologue et universitaire français.
 Jean Rigaux (1909-1991), chansonnier et acteur français.
 Fernand Rigaux (mort en 1962), astronome belge.
 Sandrine Rigaux (née en 1973), actrice française.